Canis lupus (lupo comune) – canide diffuso in Nordamerica ed Eurasia
 Lupus eritematoso – serie di varie malattie autoimmuni
 Lupus vulgaris – lesioni cutanee tubercolari causate dal bacillo di Koch (mycobacterium tuberculosis)
 Lupus – comune del Missouri, Stati Uniti
 Lupus – costellazione
 Lupus – fabula praetexta di Gneo Nevio
 Lupus – forma latina del nome proprio di persona italiano Lupo
 Lupus – casa discografica italiana
 Lupus in tabula – gioco di gruppo

Pagine correlate 
Lupis
Lupo (disambigua)

Altri progetti